Isabella van Portugal (of Isabella van Asturië) (Dueñas, 2 oktober 1470 — Zaragoza, 23 augustus 1498) was de oudste dochter van Isabella I van Castilië en Ferdinand II van Aragon.

Zij huwde met de Portugese troonopvolger Alfons (1475-1491). Aan het Portugese hof introduceerde ze de geloofsijver van haar Spaanse ouders, De Katholieke Koningen. De verdrijving van de Joden uit Portugal in 1497 wordt door historici aan haar invloed toegeschreven.

Nadat Alfonso bij een paardrijongeluk omkwam, huwde zij in 1497 met de nieuwe troonopvolger Emanuel, de broer van Alfonso's moeder, Eleonora van Viseu.
Isabella stierf in het kraambed bij de geboorte van haar zoon Miguel da Paz (1498-1500). Gedurende zijn leven was haar zoon de wettelijke troonopvolger van Portugal en Castilië. Het kind werd echter slechts twee jaar oud.

Haar weduwnaar Emanuel hertrouwde in 1500 met haar jongere zuster, Maria van Aragón.

Voorouders 

Huis Trastámara
Partner van de koning van Portugal
Persoon in de 15e eeuw